Аминадав (Аминадаб; Амминадаб; , «мой родственник одарил»)

 Библейские персонажи
 Аминадав — сын Арама, отец Элишевы (Элишеба, Елисавет; Элишива), жены Аарона, и Нахшона, «главы колена Иудина».
 Аминадав (Авинадав) — второй сын Саула; погиб вместе с отцом и двумя братьями в Гелвуйской битве (конец XI века до н. э.); в Септуагинте и славянских переводах Библии назван Аминадавом в , но Авинадавом в  и .
 Аминадав— имя некоторых левитов ().
  — имя аммонитского царя, жившего в эпоху Ашурбанипала.

Топонимы
 Аминадав (с 1950; ) — посёлок в центре Израиля.
 Аминадав — лесной массив в Израиле.

Другое
  — фреска Микеланджело в Сикстинской капелле.

См. также 
 Абинадаб

Примечания